Сем Роквел (; 5. новембар 1968) је амерички глумац познат по главним улогама у филмовима Исповест опасног ума, Месец и Пресуда. Такође је играо значајне споредне улоге у филмовима Зелена миља, Аутостоперски водич кроз галаксију, Фрост/Никсон, Гвоздени човек 2, Седам психопата и The Way Way Back.

Филмографија 

|-
| 1989. || Кућа кловнова ||-{Clownhouse}-|| Ренди||
|-
| 1989. || Последње скретање за Бруклин ||-{Last Exit to Brooklyn}-|| Ал||
|-
| 1990. || Нинџа корњаче || -{Teenage Mutant Ninja Turtles}-|| ||
|-
| 1991. || Строго пословно ||-{Strictly Business}-|| Гари||
|-
| 1992. || Џек и његови пријатељи ||-{Jack and His Friends}-|| Луи||
|-
| 1992. || У супи||-{In the Soup}-|| Поли||
|-
| 1992. || Ноћобдија ||-{Light Sleeper}-|| Љубоморко||
|-
| 1992. || Срећна паклена ноћ ||-{Happy Hell Night}-|| Хенри Колинс као младић||
|-
| 1994. || Неко вредан љубави ||-{Somebody to Love}-|| Пољак||
|-
| 1994. || Потрага за једнооким Џимијем || -{The Search for One-eye Jimmy}-|| Једнооки Џими ||
|-
| 1995. || Пијанице ||-{Drunks}-|| Тони||
|-
| 1995. || Сјајна времена ||-{Glory Daze}-|| Роб||
|-
| 1995. || Милост ||-{Mercy}-|| Мети||
|-
| 1996. || Баскијат ||-{Basquiat}-|| Лопов||
|-
| 1996. || Кутија са месечином || -{Box of Moon Light}-|| ||
|-
| 1997. || Пси на пашњаку || -{Lawn Dogs }-|| Трент ||
|-
| 1999. || Сан летње ноћи || -{A Midsummer Night's Dream}-|| ||
|-
| 1999. || Зелена миља || -{The Green Mile}-|| „Дивљи Бил” Вартон ||
|-
| 1999. || Галактичка пустоловина || -{Galaxy Quest}-|| Гај Флигман ||
|-
| 2000. || Чарлијеви анђели || -{Charlie's Angels}-|| Ерик Нокс ||
|-
| 2002. || Добродошли у Колинвуд || -{Welcome to Collinwood}-|| Перо Михајловић ||
|-
| 2002. || Исповест опасног ума || -{Confessions of a Dangerous Mind}-|| Чак Барис ||
|-
| 2003. || Преваранти || -{Matchstick Men}-|| Френк Мерсер||
|-
| 2005. || Аутостоперски водич кроз галаксију || -{The Hitchhiker's Guide to the Galaxy}-|| Запход Библброкс ||
|-
| 2007. || Снежни анђели || -{Snow Angels }-||Глен Марчанд||
|-
| 2007. || Кукавичко убиство Џесија Џејмса од стране Роберта Форда || -{The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford}-|| Чарли Форд||
|-
| 2008. || Превелик залогај || -{Choke }-|| Виктор Мансини||
|-
| 2008. || Фрост/Никсон || -{Frost/Nixon}-|| Џејмс Рестон Млађи ||
|-
| 2009. || Месец || -{Moon}-|| Сем Бел||
|-
| 2009. || Сви су добро || -{Everybody's Fine}-|| Роберт ||
|-
| 2010. || Гвоздени човек 2 || -{Iron Man 2}-|| Џастин Хамер ||
|-
| 2010. || Пресуда || -{Conviction}-|| Кени Вотерс||
|-
| 2012. || Седам психопата || -{Seven Psychopaths}-|| Били Бикл ||
|-
| 2013. || Лето за памћење || -{The Way, Way Back}-|| Овен ||
|-
| 2013. || Једини погодак || -{A Single Shot}-|| Џон Мун ||
|-
| 2013. || Веруј ми || -{	Trust Me}-|| Алдо Станкас ||
|-
| 2013. || Љубав по мери || -{A Case of You}-|| Гери||
|-
| 2013. || Формула за срећу || -{Better Living Through Chemistry}- || Даглас Варни ||
|-
| 2014. || Кажи кад || -{Laggies}-|| Крејг ||
|-
| 2015. || У потрази за ватром || -{Digging for Fire}-|| Вејн ||
|-
| 2015. || Дон Вердин || -{Don Verdean}-|| Дон Вердин ||
|-
| 2015. || Полтергајст: Кућни дух || -{Poltergeist}-|| Ерик Боуен ||
|-
| 2015. || Убица на белом коњу || -{Mr. Right}-|| Франсис ||
|-
| 2017. || Три плаката изван града || -{Three Billboards Outside Ebbing, Missouri}-|| Џејсон Диксон || Оскар за најбољег глумца у споредној улози
|-
| 2018. || Човек из сенке || -{Vice}-|| Џорџ Буш ||
|-
| 2019. || Зец Џоџо || -{Jojo Rabbit}- || капетан Кленцендорф ||
|-
| 2022. || Лоши момци || -{The Bad Guys}- || господин Вук (глас) ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1968.
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у споредној улози
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сателит
Добитници награде Сребрни медвед